Этти (, иногда записывается ромадзи — ecchi) — жанр аниме или манги, ключевой особенностью которого является показ эротических сцен. В отличие от хентая, этти не показывает сексуальные отношения напрямую, демонстрируя, в зависимости от возраста целевой аудитории, различные по степени откровенности эротические сцены с намёком на такие отношения.

Основным творческим приёмом в этти является фансервис — использование различных намёков на эротику, например, показ персонажей (как правило женского пола, поскольку целевой аудиторией этти являются юноши) в двусмысленных позах, использование таких ракурсов обзора, при которых зритель видит нижнее бельё персонажа (панцушот), акцент на грудь и ягодицы, которые часто изображаются в преувеличенном виде, различные неловкие ситуации, в которые попадает мужской персонаж (случайное появление в женской бане или раздевалке, падение на девушку и т. п.).

Этимология 
Слово «этти» произошло от английской буквы «H» (эйч), и часто в японском языке так и записывается, например этти на эйга () — порнофильм. Термин «этти», предположительно, является производным от слова «хентай» и когда-то являлся его синонимом, потому и записывается через букву «H», первую в слове Hentai. Точное его происхождение неизвестно. К середине 1960-х годов «этти», особенно в молодёжной среде, стали использовать как синоним слова «секс».

Примечания 

Термины и понятия аниме и манги
Жанры аниме и манги